

Sciences et techniques

Biologie 

 Le plasma est la partie liquide du sang, dans laquelle baignent les autres composants majeurs du sang.

Pédologie 
Le plasma est le matériau le plus fin (minéraux argileux, oxydes de fer, macromolécules organiques) qui se trouve au sein des agrégats primaires et qui est susceptible de servir de ciment au squelette (particules plus grossières).

Informatique 
 Plasma est un composant de la version 4 de KDE, un système d'exploitation et environnement de bureau.

Physique 

 Le plasma est l'un des quatre principaux états de la matière.
 Le plasma à pression atmosphérique est utilisé dans l'industrie en remplacement du vide, notamment pour le traitement de surface.
 Une torche à plasma est utilisée pour le traitement de surface et la gestion des déchets.
 Le plasma astrophysique, composé de plasma.

Culture et société 
 Plasma est un roman de science-fiction de Walter Jon Williams, paru en 1995.
 La Guerre du plasma est la suite du précédent, parue en 1997.
 Plasma, un album du groupe japonais Perfume, sorti en 2022.

Notes et références

Articles connexes